2 miejscowości w Polsce:
 Ulnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz
 Ulnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald